(765) Маттиака () — астероид главного пояса, который был открыт 26 сентября 1913 года немецким астрономом Францем Кайзером в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь древнеримского названия немецкого города Висбаден, уроженцем которого был первооткрыватель астероида.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2011—2012 годах в обсерватории Organ Mesa, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 3,4640 ± 0,0001  часам, с изменением блеска по мере вращения 0,09 ± 0,01 m.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Францем Кайзером
Астероиды, названные в честь городов
Астероиды диаметром от 2 до 40 км